Ein Messraum ist

 Messraum (Mathematik), in der Mathematik ein Raum, der als Basis für die Definition von Maßen fungiert.

 allgemein ein labor-ähnlicher Raum, in dem Messungen durchgeführt werden, auch wenn er nicht den formalen Status eines Labors hat.